Eufeeds.eu è un sito web che aggrega notizie in formato RSS provenienti dai maggiori giornali dei 27 Paesi dell'Unione europea.

Storia 
Creato nel 2007, dallo European Journalism Centre di Maastricht, continua ad aumentare quotidianamente il numero di titoli presenti che sono oggi più di 1000 tra quotidiani nazionali, regionali, locali, agenzie di stampa e magazines. Tutte le notizie vengono aggiornate automaticamente ogni 20 minuti ed ogni giornale è accompagnato da un box informativo che ci dice anno di fondazione, indirizzo, lingua, circolazione etc.

Collegamenti esterni 

 
 
 
  su Infoweb
 Eufeeds.eu, in un solo sito le ultime notizie da 500 giornali e agenzie d'Europa su LSDI

Siti web di notizie